

Patronyme 

Jeannine Guindon est une professeure de psychologie québécoise née à Montréal le .
Roger Guindon est un prêtre, un théologien et un recteur universitaire québécois né le  à Ville-Marie au Témiscamingue.
Yvan Guindon est un chercheur et professeur en chimie bioorganique québécois.
Marius Guindon est un peintre et sculpteur né à Marseille , décédé en 1918.

Toponyme 

Lac-Guindon est une localité du Québec.
Patronyme québécois